Henrik Christiansen (né en 1983), patineur de vitesse norvégien
Henrik Christiansen, kayakiste danois
Henrik Christiansen (né en 1996), nageur norvégien